Il toponimo Vadu (dal romeno Vad, guado), può riferirsi a diverse località della Romania:
Vadu Crișului, comune del distretto di Bihor
Vadu Izei, comune del distretto di Maramureș
Vadu Moldovei, comune del distretto di Suceava
Vadu Moților, comune del distretto di Alba
Vadu Pașii, comune del distretto di Buzău
Vadu Săpat, comune del distretto di Prahova